Проект «Синяя книга» — один из проектов исследований сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО), проводившихся ВВС США в середине XX века. 
 Наименование некоторых публикаций, издаваемых в разных странах в виде тематических сборников, см. Цветные книги.